voormalig Surinaams staatsbedrijf: Stichting Machinale Landbouw
 Arnhemse amateur voetbalclub (Sport Maakt Lenig): SML (Arnhem)